Жапаров — казахская и киргизская фамилия. Имеет женскую форму Жапарова.

Известные носители 
 Жапаров, Акылбек Усунбекович (род. 1964) — киргизский политик.
 Жапаров, Бейше Жапарович (1929—2002) — киргизский партийный и государственный деятель.
 Жапаров, Марат Батырбекович (род. 1985) — казахстанский прыгун с трамплина.
 Жапаров, Радик Батырбекович (род. 1984) — казахстанский прыгун с трамплина.
 Жапаров, Садыр Нургожоевич (род. 1968) — киргизский политик, премьер-министр (2020—2021) и президент Киргизии (с 2021).
Жапарова, Айгуль Жапаровна (род. 1973) — первая леди Киргизии (с 2021).